Алекса́ндр Ло́гинов:
 Логинов, Александр Борисович (1917—1992) — Герой Советского Союза.
 Логинов, Александр Викторович (род. 1992) — российский биатлонист.
 Логинов, Александр Матвеевич (1857—1932) — генерал-майор, участник Русско-турецкой, Русско-японской и Первой мировой войн.
 
 Логинов, Александр Юрьевич (род. 1987) — российский хоккеист.
 Логинов, Александр (род. 1979) — израильский хоккеист.